Иван Никитич Одоевский:
 Одоевский, Иван Никитич Большой (?—1616) — боярин, новгородский воевода в Смутное время.
 Одоевский, Иван Никитич Меньшой (?—1629) — боярин и воевода, деятель Смутного времени.